Seebach désigne :
 Seebach : une commune française, située dans le département du Bas-Rhin et la région Alsace.
 Seebach : un quartier de Zurich, se situant a l'extrême nord de la ville, en Suisse.
 Seebach : commune du Bade-Wurtemberg, en Allemagne.
 Seebach : commune du land de Thuringe, en Allemagne.
 Lothar von Seebach (1853-1930), peintre à Strasbourg
 Kim Seebach (1996-), joueuse namibienne de beach-volley